Kadenz (von lateinisch cadere, „fallen“) steht für:

 Kadenz (Harmonielehre), Akkordfolge
 Kadenz (Instrumentalkonzert), Soloteil in einem Konzert
 Kadenz (Verslehre), Schluss des Verses
 Kadenz (Waffentechnik), Schussfrequenz oder Feuerrate
 Kadenz (Reiten), Betonung der Bewegung des Pferdes
 Kadenz (American Football), Folge von Ausrufen im American Football
 die Tretgeschwindigkeit im Radsport, siehe Trittfrequenz

Siehe auch:
 Cadence
 Cadenza